Vulture Glacier kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Vulture Glacier (glaciär i Kanada), Alberta,

USA 

 Vulture Glacier (glaciär i USA), Montana, Flathead County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar